ingus nyelv
 ingus nép
 Ingusföld

 ingus ábécé